Een lijst van series die zijn uitgebracht door Apple TV+.

Apple TV+ original series

Drama

Comedy

Docuseries

Kinderen & familie

Animatie

Kinderen & familie

Volwassenen

Reality

Sport

Variëteit

Co-producties

Niet Engelstalig

Specials

Voortzettingen

Externe links 
 Officiële website